Avram ist eine Variante des Namens Abraham.

Namensträger

Familienname 
 Ana-Maria Avram (1961–2017), rumänische Komponistin und Dirigentin
 Arina Avram (* 1961), rumänische Schriftstellerin und Journalistin
 Aurora Eleonora Avram (* 1967), rumänische Mezzosopranistin
 Ben Avram (* 1941), israelischer Maler
 Carmen Avram (* 1966), rumänische Journalistin und Politikerin, MdEP
 Constantin Avram (1911–1987), rumänischer Ingenieur
 Cristea Avram (1931–1989), rumänischer Schauspieler
 Elena Avram (* 1954), rumänische Ruderin
 Henriette Avram (1919–2006), US-amerikanische Computerwissenschaftlerin und Bibliothekarin
 Ioan Avram (* 1931), rumänischer Politiker
 Marcel Avram (* 1938), deutscher Konzertveranstalter
 Mioara Avram (1932–2004), rumänische Sprachwissenschaftlerin
 Sorin Avram (1943–2015), rumänischer Fußballspieler

Vorname 
 Avram Galanti Bodrumlu (1873–1861), türkischer Journalist und Hochschullehrer
 Avram Bunaciu (1909–1983), rumänischer Politiker
 Avram Davidson (1923–1993), US-amerikanischer Science-Fiction-, Fantasy- und Mystery-Autor
 Avram Fefer (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Avram Grant (* 1955), israelischer Fußballtrainer und -manager
 Avram Hershko (* 1937), israelischer Biochemiker
 Avram Iancu (1824–1872), rumänischer Revolutionär
 Avram Kalpin (* 1941), türkischer Fußballspieler
 Avram Mrazović (1756–1826), serbischer Wissenschaftler, Schriftsteller und Schulinspektor

Siehe auch 
 Avraam
 Avraham

Männlicher Vorname
Familienname
Hebräischer Personenname
Rumänischer Personenname